Fiducia (lateinisch für Vertrauen, Zuverlässigkeit) bezeichnet
 (380) Fiducia, den Asteroiden Fiducia
 Fiducia IT AG, einen ehemaligen IT-Dienstleister aus Karlsruhe
 Fiducia & GAD IT AG, früherer Name des IT-Dienstleisters Atruvia AG, Rechtsnachfolger der Fiducia IT
 Fiduziarität, die fiducia als Treuhandgeschäft im römischen Recht
 Personifizierte Allegorie des Vertrauens, meist als Frau mit einem Segelschiff in der Hand dargestellt

Siehe auch: